Plaatsen
 Farre (Favrskov)
 Farre (Vejle)
 Farre (parochie)

 Personen
 Jean Farre

Zie ook 
 Farr (doorverwijspagina)